Superpuchar Islandii w piłce siatkowej mężczyzn 2022 (oficjalnie Meistarakeppni BLÍ karla 2022) – szósta edycja rozgrywek o Superpuchar Islandii zorganizowana przez Islandzki Związek Piłki Siatkowej (Blaksamband Íslands, BLÍ). Mecz rozegrany został 24 września 2022 roku w hali sportowej KA (KA heimilið) w Akureyri. Wzięły w nim udział dwa kluby: mistrz i zdobywca Pucharu Islandii w sezonie 2021/2022 –  oraz finalista Pucharu Islandii w tym sezonie – .

Po raz drugi zdobywcą Superpucharu Islandii został klub .

Drużyny uczestniczące

Mecz 
Sobota, 24 września 202219:30 (UTC±00:00) – KA heimilið, AkureyriWidzów: 200Czas trwania meczu: 85 minutSędziowie: Gunnar Garðarsson i Ismar Hadziredžepović

Wyjściowe ustawienie drużyn

Rozkład punktów

Bibliografia 
 
 
 

Superpuchar Islandii w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2022 w Islandii